Raatikainen ist der Familienname folgender Personen:

 Antti Raatikainen (* 1990), finnischer Biathlet und Skilangläufer
 Erkki Raatikainen (1930–2011), finnischer Politiker, Journalist und Rundfunkintendant
 Jaska Raatikainen (* 1979), finnischer Schlagzeuger und Mitglied der Metalband Children of Bodom